Danilo Luiz da Silva vagy egyszerűen Danilo (Bicas, 1991. július 15. –) olimpiai ezüstérmes brazil labdarúgó, Jelenleg a  Juventus játékosa.

Statisztika 

2020. március 8-i statisztika alapján.

Válogatott
2019. november 19-én lett frissítve

Sikerei, díjai

Klub 
 América
Brazil Série C (1): 2009

Santos
São Paulo állami bajnokság (1): 2011
Copa Libertadores (1): 2011

Porto
Primeira Liga (2): 2011–12, 2012–13

Real Madrid
La Liga (1): 2016–2017
Bajnokok Ligája (2): 2015–16, 2016–17
Európai szuperkupa (1): 2016
Klubvilágbajnokság (1): 2016

Manchester City
Angol bajnok (2): 2017–18, 2018–19
Angol kupa (1): 2018–19
Angol ligakupa (2): 2018, 2019

Válogatott 
Dél-amerikai U20-as labdarúgó-bajnokság (1): 2011 
U20-as labdarúgó-világbajnokság (1): 2011
Superclásico de las Américas (2): 2011, 2014

Jegyzetek

További információk 
Danilo Luiz da Silva adatlapja a Transfermarkt oldalán 

1991-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
Brazil olimpiai ezüstérmesek
Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók
Az América (MG) labdarúgói
A Santos FC labdarúgói
A Porto labdarúgói
A Real Madrid labdarúgói
A Manchester City labdarúgói
A Primeira Liga labdarúgói 
A La Liga labdarúgói 
A Premier League labdarúgói
Spanyol bajnok labdarúgók
Angol bajnok labdarúgók
A 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
Élő személyek
A Juventus labdarúgói
A 2021-es Copa América labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói